Osoby:
 Izabella Sierakowska – polska polityk
 Helena Sierakowska – polska działaczka społeczna

Miejscowości:
 Sierakowska Huta – wieś w Polsce
 Wygoda Sierakowska – wieś w Polsce

Zobacz też:
 Jolanta Sierakowska-Dyndo – polska iranistka
 Sierakowski – męska forma nazwiska